

Giocatrici

Teste di serie 

  Polona Hercog (Qualificata)
  María-Teresa Torró-Flor (ultimo turno)
  Lesia Tsurenko (Qualificata)
  Denisa Allertová (primo turno)
  Lara Arruabarrena (Qualificata)
  Tímea Babos (ultimo turno)
  Evgenija Rodina (Qualificata)
  Ana Konjuh (ultimo turno)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Misaki Doi (primo turno)
  Pauline Parmentier (ultimo turno)
  Dar'ja Gavrilova (Qualificata)

<li>  An-Sophie Mestach (ultimo turno)
<li>  Kateryna Kozlova (Qualificata)
<li>  Çağla Büyükakçay (primo turno)
<li>  Tatjana Maria (primo turno)
<li>  Yulia Putintseva (Qualificata)
<li>  Kimiko Date-Krumm (primo turno, ritirata)
<li>  Shahar Peer (ultimo turno)
<li>  Alison Van Uytvanck (Qualificata)
<li>  Michelle Larcher de Brito (ultimo turno)
<li>  Lucie Hradecká (Qualificata)
<li>  Zhu Lin (Qualificata)
<li>  Richèl Hogenkamp (primo turno)

Qualificate 

  Polona Hercog
  Zhu Lin
  Lesia Tsurenko
  Ons Jabeur
  Lara Arruabarrena
  Alison Van Uytvanck 

<li>  Evgenija Rodina
<li>  Lucie Hradecká
<li>  Yulia Putintseva
<li>  Kateryna Kozlova
<li>  Sesil Karatančeva
<li>  Dar'ja Gavrilova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2015
WTA Tour 2015